Yakima – città degli Stati Uniti, situata nello Stato di Washington
Yakima – fiume degli Stati Uniti, affluente del Columbia
Yakama o Yakima – nativi americani che appartengono all'omonima Nazione Indiana, situata nello Stato di Washington
Contea di Yakima – contea dello Stato di Washington
Lingua yakima – una delle lingue sahaptin (codice ISO 639-3 yak)